Een Finse piste is een speciaal loopparcours voor joggers: om het loopcomfort te verbeteren bestaat de bovenlaag uit een verende laag. De zachte, dempende toplaag geeft een aangenaam loopgevoel en voorkomt beter blessures: door het verende effect van de toplaag worden de gewrichten aanzienlijk minder belast tijdens het lopen. Een speciale funderingslaag van ongeveer 15 cm zorgt voor voldoende drainage.

Vaak worden deze pistes in een groene omgeving aangelegd of wordt er rond de pistes groen aangeplant. Om de loper nog beter te dienen zijn de afstandspaaltjes om de 100 meter kenmerkend.

Oorsprong 
Het concept is uit de Scandinavische landen overgewaaid. In de zomer werden langlaufpistes met zaagsel onderhouden. Al gauw gingen lopers deze pistes gebruiken wegens het hogere loopcomfort door de zachte ondergrond.

Eind jaren 70 nam men dit concept over in de Lage Landen. Het probleem was echter dat hier zaagsel vlug begon te composteren, waardoor er werd gezocht naar betere bodembedekkers. De ondergrond bestaat nu meestal uit houtsnippers of boomschors. Pas sinds het jaar 2000 winnen deze pistes echt aan populariteit, waardoor ze nu in vele sportcentra worden aangelegd.

Voordelen 
Naast het loopcomfort is het laagdrempelige karakter van dergelijke pistes een bijkomend pluspunt. In tegenstelling tot atletiekpistes zijn deze Finse pistes bijna overal gratis toegankelijk zodat iedereen op een verkeersveilige en medisch verantwoorde wijze aan lichaamsbeweging kan doen. Bij sommige pistes is verlichting aanwezig, zodat er ook 's avonds kan worden gelopen.

Nadeel is dat lopen op een Finse piste iets lastiger is dan op verharde ondergrond en de snelheid daardoor over het algemeen lager ligt.

Vlaanderen

Antwerpen

Limburg

Oost-Vlaanderen

Vlaams-Brabant

West-Vlaanderen

Brussel

Externe link 
 Finse pistes op kaart, België 

Atletiekterminologie